Curtis:

 Кёртис — английская фамилия.
  Это обозначение может добавляться также к некоторым научным зоологическим названиям, автором которых является английский энтомолог Джон Кёртис (John Curtis; 1791—1862).
 Curtis — третий студийный альбом рэпера 50 Cent.
 Curtis — конструктор автомобилей Формулы-1 (1956-1960).